Pedernales peut désigner :

Toponymes

Pedernales : l'une des 32 provinces du pays ;
 Pedernales : chef-lieu de la province de Pedernales ;
 Pedernales : fleuve frontalier qui coule entre Haïti et la République dominicaine.

Pedernales : rivière du Texas, dans le bassin du Colorado.
 Chutes Pedernales : chutes d'eau du Texas.
 Parc d'État des Pedernales Falls : aire protégée du Texas.
 Municipalité du Texas

Pedernales, une ville côtière située dans la province de Manabí.
 Pedernales, le canton dont cette ville est le chef-lieu.

Pedernales est le fleuve frontalier qui coule entre Haïti et la République dominicaine.

Pedernales : l'une des quatre municipalités de l'État de Delta Amacuro ;
 Pedernales : ville et chef-lieu de la municipalité de Pedernales dans l'État de Delta Amacuro ;
 Pedernales : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedernales dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme